Сезон 2007—08  является 6-м розыгрышем Кубка Европы среди баскетбольных женских клубных команд.

Формат 
Турнир включает в себя 3 этапа: квалификационный раунд (10 команд) и групповой турнир (48 команд), где участники играют в два круга с разъездами по одной игре дома и на выезде. Затем 32 лучшие команды (первые две команды из каждой группы и 8 лучших команд, занявших 3-е место) по системе плей-офф определяют обладателя кубка, начиная с 1/16 финала. Игры состоят из двух матчей, по одной игре на своем поле и на поле соперника. Команды, занявшие более высокие места в турнирной таблице группового этапа, имеют преимущество своего поля, и проводят первые матчи на выезде.

Предварительный турнир

Квалификационный раунд

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Группа Е

Группа F

Группа G

Группа Н

Группа I

Группа J

Группа К

Группа L

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Полуфинал

ФИНАЛ 
 Первый матч

 Ответный матч

Главный тренер —  Сандро Орландо

Лидеры сезона по средним показателям за игру

См. также 
 Евролига ФИБА (среди женщин) 2007/2008

Ссылки 
 Статистика Кубка Европы ФИБА 2007/08 на сайте газеты «Спорт-Экспресс»
 Кубок Европы ФИБА среди женщин 2007/08

Кубок Европы ФИБА женщины

2007 год в баскетболе
2008 год в баскетболе